В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розалін Нідеффер і Таня Гартфорд виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Рената Томанова 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Сью Баркер /  Рената Томанова (фінал)

 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Даянн Балестрат /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (чемпіонки)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open